Goring-by-Sea – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 Goring-on-Thames – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Goring and Streatley
 Goring Heath

Zobacz też 
 Göring